Rat des rochers est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes de rongeurs appartenant à des genres classés dans des familles distinctes.

Caractéristiques communes 
Les espèces nommées ainsi ont en commun l'allure d'un rat et vivent dans des zones rocheuses.

Liste de rongeurs appelés « rats des rochers » 

 Rat des rochers - Petromus typicus
 Rat typique des rochers - voir Rat des rochers
 Rats des rochers - espèces des genres Petromus, Aconaemys et Zyzomys
 etc.

Notes et références 

Rongeur (nom vernaculaire)
Muridae
Octodontidae
Petromuridae
Nom de rongeur ambigu